Place de Barcelone est un odonyme pour faire référence à :
 une place à Paris ;
 une place à Tunis.